Augusta Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Augusta Lake (Becker County, Minnesota)
 Augusta Lake (Cottonwood County, Minnesota)
 Augusta Lake (Dakota County, Minnesota)
 Augusta Lake (Otter Tail County, Minnesota)